Јер () град је у Француској у региону Ил де Франс, у департману Есон.

По подацима из 2010. године број становника у месту је био 28933.

Географија

Клима

Демографија

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској